scapus – bezlistna łodyga
 scapus – elastyczna oś pióra
 scapus – nasadowy człon czułków owadów
 scapus – część płytki płciowej niektórych pajęczaków
 scapus – część cheliforu kinutnic
 scapus – dolna, grubościenna część kolumny ukwiałów
 scapus – główna, osiowa część ciała piórówek

Przypisy